Kings Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kings Corner (Colorado)
 Kings Corner (Connecticut)
 Kings Corner (Idaho)
 Kings Corner (Michigan)